Rebis (symbol) – symbol w alchemii
 Dom Wydawniczy „Rebis” – polskie wydawnictwo